Алексі Клод Клеро (фр. Alexis Claude Clairaut або Clairault; 7 травня 1713, Париж, — 17 травня 1765, там само) — французький математик, геометр, астроном.
 9592 Клеро, 9592 Клеро́ (9592 Clairaut) — астероїд головного поясу.